Лос Дос Ерманос има више значења:

 Лос Дос Ерманос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Дос Ерманос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Дос Ерманос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Дос Ерманос (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Дос Ерманос (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Дос Ерманос (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Дос Ерманос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Дос Ерманос (Рајон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Дос Ерманос (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Дос Ерманос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Дос Ерманос, Лас Мерседонас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Дос Ерманос (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Дос Ерманос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Дос Ерманос (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Дос Ерманос (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Дос Ерманос (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Дос Ерманос (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику